3 miejscowości w Polsce
 Gogołowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Lubin
 Gogołowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz
 Gogołowice – osada leśna w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz